Steinbrück ist ein Ortsname:
 Steinbrück (Mainhardt), Weiler im Ortsteil Geißelhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbrück (Michelbach an der Bilz), Wohnplatz in der Gemeinde Michelbach an der Bilz im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbrück (Söhlde), Dorf in der Gemeinde Söhlde im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Burg Steinbrück, Burganlage in Steinbrück (Söhlde)
 Steinbrück, bis 1938 Babken, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Babki (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Steinbrück, ehemals auch Klausenstein, deutsche Bezeichnung für Zidani Most, eine Stadt in der Untersteiermark, Slowenien

Steinbrück ist ein Familienname:
 Carl Steinbrück (1869–1945), Danziger Kaufmann und Landtagsabgeordneter
 Eduard Steinbrück (1802–1882), deutscher Maler
 Gudrun Steinbrück-Plenert, deutsche Filmeditorin
 Joachim Bernhard Steinbrück (1725–1789), deutscher evangelischer Pfarrer und Geschichtsforscher
 Johann Joachim Steinbrück (1760–1841), deutscher evangelischer Pfarrer und Geschichtsforscher
 Johann Melchior Steinbrück, Inspektor der Porzellanmanufaktur Meißen
 Karl-Heinz Steinbrück (1932–2000), deutscher Kunstschmied
 Klaus Steinbrück (* 1939), deutscher Orthopäde
 Lutz Steinbrück (* 1972), deutscher Lyriker, Musiker und Journalist
 Paul Steinbrück (1911–1994), deutscher Mediziner
 Peer Steinbrück (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Werner Steinbrück, deutscher Fußballtrainer
 Wolfgang Steinbrück, Präsident des Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer

Siehe auch:
 Amt Steinbrück, ein historisches Verwaltungsgebiet im heutigen Niedersachsen
 Steinbrück-Gruppe, siehe Ehrenfelder Gruppe
 Steinbruck
 Steinbrücke
 Steinbrücken
 Steinbrückmühle
 Steinenbrück